Melin kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas Melin
 Johannes Botwid Elias Melin

Robotskapade auktorsförkortningar